Орлово — деревня в Новгородском районе Новгородской области. Входит в состав Борковского сельского поселения.

Расположена на левом берегу реки Веронда, в 3 км от автодороги  Великий Новгород—Шимск. Ближайшие населённые пункты: деревни Окатово, Куканово, Фарафоново, Леонтьево.

История 
До революции в деревне числилось 30 крестьянских дворов. Имелась деревянная часовня.

Во время Великой отечественной войны деревенские строения не пострадали. До сегодняшних дней (2012 год) в деревне сохранились дома дореволюционной и довоенной постройки. В 1931 году на базе деревни был организован колхоз «Красный орёл».

Литература 
 Секретарь Л. А., Филиппова Л. А. По Приильменью. Путеводитель. Лениздат, 1991. С. — 104

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района